Аргин — название населённых пунктов в России:

 Аргин — прежнее название села Балки в Белогорском районе Крыма.
 Аргин — исчезнувшее село в Первомайском районе Крыма.
 Аргин — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма.